Пролета́рий — посёлок Богородицкого сельсовета Добринского района Липецкой области. Стоит на левом берегу реки Плавицы.

Основан в начале 1930-х годов выходцами из соседнего села Богородицкое, о чём говорит первоначальное название — Богоро́дицкие Вы́селки. Богородицкое расположено на противоположной от Пролетария берегу Плавицы. 

Позднее, не ранее конца 1930-х годов, был переименован в честь пролетариата .

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района